Cette page contient les pages d'homonymie de Aligny et Alligny.

Toponyme 

 Alligny-en-Morvan, commune française dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Alligny-Cosne, commune française dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

familles
 famille Picot de Moras d'Aligny, famille subsistante de la noblesse française ;
 famille Quarré de Château Regnault d'Aligny, famille subsistante de la noblesse française ;

personnalités
 Pierre Quarré d'Aligny (1641/1642-1730), militaire français, auteur de Mémoires ;
 Théodore Caruelle d'Aligny (1798-1871), peintre paysagiste français ;
 Jean d'Aligny (1909-1991), résistant français.